Martinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Martinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,72),  (1 ha)
2. Martinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,42, long 28,73),  (66 ha)
4. Martinsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari,  (1 ha)
5. Martinsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (0 ha)
6. Martinsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,14), 
7. Martinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,20),  (0 ha)
8. Martinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 27,68),  (1 ha)
9. Martinsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (3 ha)
10. Martinsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio,  (2 ha)
11. Martinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 29,31),  (4 ha)
12. Martinsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (2 ha)
13. Martinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 24,08),  (0 ha)
14. Martinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,67, long 24,41),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar